

Бендковиці — село в гміні Собутка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бендковиці — село в гміні Велька Весь Краківського повіту Малопольського воєводства